Процес «Снампроджетті» — технологічна схема збагачення вугілля.

 Процес «Снампроджетті» — технологічна схема отримання карбаміду.